Billboard Music Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград, организуемая и спонсируемая журналом Billboard. Одна из трёх крупнейших музнаград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards. Очередная церемония вручения премий Billboard Music Award прошла в Лас-Вегасе 20 мая 2012 года. Номинанты отбирались в период с 1 марта 2011 по 29 февраля 2012.

Британская певица Адель стала основным фаворитом премии Billboard Music Award. Она претендует на награды в общей сложности в 20 номинациях. Группа LMFAO претендует на награды в 17 номинациях. Рианна упоминается в 13 категориях. Леди Гага и Лил Уэйн могут получить по десять наград.

Премию за вклад в развитие музыки получит Stevie Wonder. Уитни Хьюстон посмертно получит премию «Артист тысячелетия».

Трансляция музыкальной премии Billboard Music Awards состоится 25 мая в 20:00 на телеканале Europa Plus TV.

Выступления 
 LMFAO — «Party Rock Anthem» / «» / «Sexy and I Know It»
 Келли Кларксон — «»
 The Wanted — «» / «Glad You Came»
 Крис Браун — «Turn Up the Music»
 Наташа Бедингфилд — «Last Dance» (в честь Донны Саммер)
 Ашер — «»
 Джастин Бибер — «Boyfriend»
 Карли Рэй Джепсен — «Call Me Maybe»
 Кэрри Андервуд — «Blown Away»
 Linkin Park — «Burn It Down»
 Кэти Перри — «Wide Awake»
 Джон Ледженд и Джордин Спаркс — «The Greatest Love of All» / «I Will Always Love You» (в честь Уитни Хьюстон)
  — «Fight to Win» / «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)»
  — «Dance Till We Die»
 Нелли Фуртадо — «»
 Стиви Уандер и Алиша Киз — «Higher Ground» / «» / «Empire State of Mind» / «Join Our Love» / «Superstition»

Номинанты и победители Billboard Music Awards 2012 
Жирным шрифтом выделены победители премии.

Артист года 
 Адель
 Леди Гага
 Лил Уэйн
 Кэти Перри
 Рианна

Открытие года 
 Wiz Khalifa
 Bad Meets Evil
 Big Sean
 Foster The People
 
 NO WASTED

Лучший певец 
 Лил Уэйн
 Джастин Бибер
 Крис Браун
 Дрэйк
 Бруно Марс

Лучшая певица 
 Адель
 Леди Гага
 Ники Минаж
 Кэти Перри
 Рианна

Лучшая группа 
 LMFAO
 The Black Eyed Peas
 Coldplay
 NO WASTED
 Lady AntebellumL
..

 Maroon 5

Лучший артист чарта Billboard 200 
 Адель
 Джастин Бибер
 Майкл Бубле
 Леди Гага
 Лил Уэйн

Лучший артист чарта Hot 100 
 Адель
 LMFAO
 Бруно Марс
 Кэти Перри
 Рианна

Лучшие гастроли года 
 U2
 Bon Jovi
 Тейлор Свифт
 Take That
 Роджер Уотерс

Лучший поп-артист 
 Адель
 Леди Гага
 LMFAO
 Кэти Перри
 Рианна

Лучший R&B-исполнитель 
 Крис Браун
 Бейонсе
 Cee Lo Green
 Мигель
 Рианна

Лучший рэп-исполнитель 
 Лил Уэйн
 Дрэйк
 LMFAO
 Ники Минаж
 Wiz Khalifa

Лучший рок артист 
 Coldplay
 The Black Keys
 Foster The People
 Foo Fighters
 Mumford & Sons

Лучшая альтернативный артист 
 Coldplay
 The Black Keys
 Foster The People
 Foo Fighters
 Mumford & Sons

Лучший танцевальный артист 
 Леди Гага
 Давид Гетта
 LMFAO
 Рианна
 Бритни Спирс

Лучший артист на радио 
 Адель
 Кэти Перри
 Бруно Марс
 Ники Минаж
 Рианна

Лучший артист социальных сетей 
 Джастин Бибер
 Эминем
 Леди Гага
 Рианна
 Шакира

Лучший потоковый артист 
 Рианна
 Лил Уэйн
 LMFAO
 Бруно Марс
 Ники Минаж

Лучший христианский артист 
 
 
 Skillet
 Крис Томлин

Лучший артист чарта Цифровых песен 
 Адель
 LMFAO
 Кэти Перри
 Бруно Марс
 Рианна

Лучший кантри-артист 
 Lady Antebellum
 Zac Brown Band
 Тейлор Свифт
 Блейк Шелтон

Лучший латиноамериканский исполнитель 
 Шакира
 Maná
 Pitbull
 Принц Ройс
 Ромео Сантос

Лучший артист цифровых массмедиа 
 Адель
 Джастин Бибер
 Леди Гага
 Рианна
 Лил Уэйн

Hot 100 Song 
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «Rolling in the Deep» — Адель
 «Moves Like Jagger» — Maroon 5 ft. Кристина Агилера
 «E.T.» — Кэти Перри ft. Канье Уэст
 «Give Me Everything» — Pitbull ft. Ne-Yo, Nayer & Afrojack

Billboard 200 Album 
 21 — Адель
 Christmas — Майкл Бубле
 Take Care — Дрэйк
 Born This Way — Леди Гага
 Tha Carter IV — Лил Уэйн

Top Streaming Song 
 «Rolling in the Deep» — Адель
 «Without You» — Давид Гетта ft. Ашер
 «» — Лил Уэйн
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «Super Bass» — Ники Минаж

Top Radio Song 
 «Give Me Everything» — Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer
 «Rolling in the Deep» — Адель
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «Moves Like Jagger» — Maroon 5 ft. Кристина Агилера
 «We Found Love» — Рианна ft. Кельвин Харрис

Top Digital Song 
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «Rolling In The Deep» — Адель
 «Sexy and I Know It» — LMFAO
 «Moves Like Jagger» — Maroon 5 ft. Кристина Агилера
 «E.T.» — Кэти Перри ft. Канье Уэст

Top Pop Song 
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «Rolling In The Deep» — Адель
 «Sexy and I Know It» — LMFAO
 «Moves Like Jagger» — Maroon 5 ft. Кристина Агилера
 «E.T.» — Кэти Перри ft. Канье Уэст

Top Pop Album 
 21 — Адель
 19 — Адель
 Christmas — Майкл Бубле
 Born This Way — Леди Гага
 Under the Mistletoe — Джастин Бибер

Top R&B Song 
  — Келли Роуленд ft. Лил Уэйн
 «She Ain’t You» — Крис Браун
 «Forget You» — Cee-Lo Green
  — Miguel
  —  ft. 50 Cent

Top R&B Album 
 4 — Бейонсе
  — Мэри Джей Блайдж
 F.A.M.E. — Крис Браун
  — Дженнифер Хадсон
 Talk That Talk — Рианна

Top Rock Album 
 Mylo Xyloto — Coldplay
 Wasting Light — Foo Fighters
 Torches — Foster The People
  — Mumford & Sons
 Here And Now — Nickelback

Top Country Album 
 My Kinda Party — Джейсон Алден
  — The Band Perry
 Tailgates & Tanlines — Люк Брайан
 Clear as Day — Скотт Макрери
  — Lady Antebellum

Top Rap Album 
 Tha Carter IV — Лил Уэйн
 Hell: The Sequel — Bad Meets Evil
 Take Care — Дрэйк
 Watch the Throne — Jay-Z & Канье Уэст
  — LMFAO

Top Rap Song 
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «Good Feeling» — Flo Rida
 «Sexy and I Know It» — LMFAO
 «Give Me Everything» — Pitbull
 «Super Bass» — Ники Минаж

Top Latin Album 
  — Romeo Santos
  — 
  — Кристиан Кастро
  — Mana
  — Принц Ройс

Top Latin Song 
 «Danza Kuduro» — Дон Омар & Lucenzo
 «» — Pitbull
 «» — Дон Омар
 «» — Принц Ройс
 «» — Ромео Сантос при участии Ашера

Top Dance Song 
 «Party Rock Anthem» — LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
 «» — Dev
 «Without You» — Давид Гетта
 «Sexy and I Know It» — LMFAO
 «Till the World Ends» — Britney Spears

Top Dance Album 
 Born This Way — Леди Гага
 Nothing but the Beat — Давид Гетта
 The Fame — Леди Гага
 Sorry For Party Rocking — LMFAO
  — Skrillex

Top Christian Album 
  — Casting Crowns
  — Casting Crowns
 Awake — Skillet
 Blessings — Laura Story
  — Сборник

Примечания

Ссылки 
  

Billboard
2012 год в музыке США
События 20 мая
Май 2012 года
2012 год в Неваде
История Лас-Вегаса